Rosell är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Anton Rosell 
 Bengt Rosell
 Birger Rosell
 Carl Rosell
 Cayetano Rosell
 Curt Rosell
 Ernst Rosell
 Gunnar Rosell 
 Herman Rosell
 Lars-Erik Rosell 
 Lennart Rosell
 Per Rosell
 Sandro Rosell 
 Sten Rosell 
 Sune Rosell

Se även 

 A.P. Rosell, bankdirektör

Svenska efternamn